est un genre éteint et fossile de crocodiles de la famille des Crocodylidae. Il n'est représenté que par l'espèce .

Systématique 
L'espèce Voay robustus a été décrite pour la première fois en 1872 par Alfred Grandidier (1836-1921) Vaillant (1834-1914) sous le protonyme Crocodylus robustus.

En 2007,  crée le genre Voay pour y ranger cette espèce sous le taxon Voay robustus (Grandidier & Vaillant, 1872) et ce dans la mesure où celle-ci est assez éloignée des espèces actuelles du genre Crocodylus.

Présentation 
Voay robustus est une espèce de crocodiles vivant du Pléistocène supérieur jusqu'à l'Holocène. De nombreux fossiles ont été trouvés, y compris des crânes complets, connus pour leur paire distinctive de cornes sur leur partie postérieure, ainsi que des vertèbres et des ostéodermes provenant d'endroits tels qu'Ambolisatra et Antsirabe. 

On pense que le genre s'est éteint relativement récemment. On suggère que l'espèce a disparu lors de l'événement d'extinction qui a anéanti une grande partie de la mégafaune endémique de Madagascar, comme l'Oiseau-éléphant et l'Hippopotame malgache, à la suite du début du peuplement humain à Madagascar il y a environ .

Description 
Une caractéristique inhabituelle de V. robustus qui le distingue des autres crocodiliens est la présence de  proéminentes s'étendant de la partie postérieure du crâne. Ce sont en fait les coins postéro-externes de l'os squamosal. D'autres crocodiliens apparentés tels qu avaient également des projections osseuses similaires, bien que chez Aldabrachampsus, ces projections ressemblaient plus à des crêtes qu'à des cornes.

On estime que V. robustus pouvait mesurer jusqu'à  et peser jusqu'à . Ces estimations suggèrent que V. robustus était le plus grand prédateur ayant existé à Madagascar ces derniers temps. Sa taille, sa stature et son comportement présumé sont similaires à ceux du Crocodile du Nil moderne (Crocodylus niloticus). Étant donné que V. robustus partageait tant de similitudes avec le crocodile du Nil, il devait y avoir une grande concurrence interspécifique pour les ressources entre les deux genres de crocodiles s'ils devaient coexister. Il a récemment été proposé que le Crocodile du Nil n'ait migré vers l'île depuis l'Afrique continentale qu'après l'extinction de V. robustus à Madagascar. Cependant, cela a ensuite été réfuté après que certains spécimens de Crocodylus de Madagascar aient été découverts âgés de plus de  et contemporains de Voay.

Phylogénétique 
Le cladogramme ci-dessous montre les résultats de la dernière étude :

Étymologie 
Le nom générique reprend le terme malgache Voay qui signifie « crocodile ».

Publication originale

Liens externes

Notes et références

Notes

Références taxonomiques

Références 

Crocodylidae
Reptile préhistorique d'Afrique
Faune endémique de Madagascar
Animal du Pléistocène
Taxon fossile décrit en 2007
Paléontologie à Madagascar